«Ленивые короли» () — прозвище последних франкских королей из династии Меровингов, которые правили лишь номинально, поскольку реальная власть находилась в руках майордомов.

«Эпоха ленивых королей» начинается с 639 года (после смерти короля Дагоберта I) и заканчивается в 751 году, когда Пипин Короткий заключил в монастырь Хильдерика III.

Хронология и территории 

Период Меровингов
История Германии
VII век во Франкском государстве
VIII век во Франкском государстве